Juhart ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Juhart (* 1982), slowenischer Musiker
 Matej Juhart (* 1976), kroatisch-deutscher Bobsportler